Рябчик — рід рослин родини Лілійних
 Рябчик, або орябок — рід птахів родини Фазанових